Guys and dolls junior är en version av musikalen Guys and Dolls av Frank Loesser som för första gången i Sverige spelas i barnform (enklare stämmor, redigerat språk, förkortad version m.m.) 

Musikalen spelades 20 gånger på Ystads teater våren 2006 för allmänhet och skolor. Producent var Anna Runståhl från Studio danza (dansutbildning i Ystad), regissör Katarina Winberg (Grease, Guys and dolls) och sångpedagog Staffan Berg (Cats, Jesus Christ superstar). Musikalen samarbetade även med och fick låna rekvisita av Östgötateatern som tidigare satt upp musikalen. Rollerna valdes ut genom audition där hundra barn sökte. Av de hundra barnen som sökte valdes tjugo barn ut till musikalen. 

Ekonomiskt sett var inte musikalen en succé på grund av de höga kostnaderna för rättigheterna men trots detta spelades den för fulla hus och lyckades få tre getingar i expressen som tittade på generalrepetitionen. För övrigt fick den bra kritik av både Ystads allehanda och Skånska Dagbladet.

2006 i Sverige
Musikåret 2006
Teateråret 2006
Musikaler